Радзієвський:

 Радзієвський Володимир Олександрович (1930) — український краєзнавець.
 Радзієвський Григорій Вадимович (1948–2005) — український математик, професор.
 Радзієвський Микола Іванович (1884–1965, Хмельницький) — український композитор, диригент.
 Радзієвський Олексій Васильович — Дрогобицький міський голова (1998–2002, 2010–2014), одіозний дрогобицький політик.
 Радзієвський Олексій Григорович (1864, Васильків — 1934, Київ) — український хірург та уролог.
 Радзієвський Олексій Іванович (1911–1979) — радянський воєначальник, Герой Радянського Союзу.
 Радзієвська Тетяна Вадимівна ( 1954) — український мовознавець. Доктор філологічних наук (2000). Професор.